Reach for the Sky è un singolo della cantante giapponese Mai Kuraki, pubblicato nel 2000 ed estratto dall'album Perfect Crime.

Tracce
CD

Collegamenti esterni